Zaraza w Poznaniu (1542)
 Zaraza w Poznaniu (1585)
 Zaraza w Poznaniu (1586)
 Zaraza w Poznaniu (1625)
 Zaraza w Poznaniu (1709)

Zobacz też 
 Epidemia cholery w Poznaniu
 Zaraza w Wielkopolsce